Fort Oranje, engl. auch Fort Orange heißen folgende geographische Objekte:

 Fort Orange (New York), bei Albany, Bundesstaat New York, USA
 Fort Oranje (Bonaire), auf der Karibikinsel Bonaire, Niederlande
 Fort Oranje (Senegal), auf der Insel Gorée, Senegal
 Fort Oranje (Ilha de Itamaracá) auf der Insel Itamaraca bei der Stadt Recife, Brasilien
 Fort Oranje (Celebes), bei der Stadt Kwandang auf Celebes (Sulawesi) 
 Fort Oranje (Sint Eustatius). in Oranjestadt auf der Karibikinsel Sint Eustatius, Niederlande
 Fort Oranje (Retranchement), in Retranchement, Gemeinde Sluis, Niederlande
 Fort Oranje (Ghana) bei Sekondi, Ghana
 Fort Oranje (Ternate) auf der Insel Ternate, Molukken
 Fort Oranje (Willemstad), in Willemstad, Gemeinde Moerdijk, Niederlande